

Sigle 
 Chemins de Fer Départementaux  – azienda ferroviaria francese
 Computational Fluid Dynamics (fluidodinamica computazionale) – in fluidodinamica, utilizzo del calcolatore per risolvere problemi complessi come le equazioni di Navier-Stokes
 Contract For Difference (contratto per differenza) – in finanza, contratto di tipo futures
 Coordination des Forces Démocratiques  – alleanza di partiti politici nigeriani

Codici 
 CFD – codice aeroportuale IATA del Coulter Field di Bryan (Stati Uniti d'America)
 cfd – codice ISO 639-3 della lingua cara